La Petite-Patrie est un quartier de Montréal dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
La Petite Patrie est un roman de Claude Jasmin écrit en 1972.
La Petite Patrie est un téléroman de Claude Jasmin réalisé en 1974.

Homonymie de titre